Molekulska formula -{C4H7NO}- se može odnositi na:

 2-Pirolidon
 Aceton cijanohidrin
 Metakrilamid